Anton Dreesmann kan staan voor:

Anton Caspar Rudolph Dreesmann (1854-1934; medeoprichter van Vroom & Dreesmann)
Anton Caspar Rudolph Dreesmann (1923-2000; kleinzoon van de in 1854 geboren Anton Dreesmann)
Anton Gerrit Josef Maria (Ton) Dreesmann (1935-2004; achterneef van de in 1854 geboren Anton Dreesmann)